Федо́рченко — поширене українське прізвище. Патронім від імені Федір.

Відомі носії 

 Федорченко Адольф Михайлович — український фізик.
 Федорченко Вадим Олександрович (1994—2015) — український військовослужбовець, старший солдат, учасник російсько-української війни.
 Федорченко Віктор Ілліч (1961) — радянський і казахстанський хокеїст, тренер ХК «Енбек».
 Федорченко Віктор Михайлович (лікар) — гінеколог-акушер, почесний громадянин Кременчука.
 Федорченко Віктор Михайлович (політичний діяч) — голова Сумської обласної ради;
 Федорченко Володимир Іванович — український скульптор.
 Федорченко Володимир Кирилович (1939) — ректор Київського університету туризму, економіки і права, доктор педагогічних наук.
 Федорченко Євген Іванович (1946—2022) — український актор.
 Федорченко Іван Михайлович — укранський вчений у галузі металургії.
 Федорченко Олександр Сергійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федорченко Олексій Сергійович (1982—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федорченко Олексій Станіславович (1966) — російський режисер.
 Федорченко Сергій Сергійович (1981—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федорченко Софія Захарівна (1888—1957) — російська письменниця.